Die Football League One 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 19. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 7. August 2010 und endete am 7. Mai 2011.

Die Meisterschaft gewann Brighton & Hove Albion, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Football-League-Championship-Saison 2011/12 sicherte. Hinter Vizemeister FC Southampton sicherte sich Peterborough United über ein Play-off-System gegenüber Huddersfield Town, den Milton Keynes Dons und dem AFC Bournemouth den dritten Aufsteigerplatz. In die Football League Two absteigen mussten Dagenham & Redbridge, die Bristol Rovers, Plymouth Argyle und Swindon Town.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der Football League One
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 2010/11
2010/11